Der unheimliche Gast bezeichnet:

 Der unheimliche Gast (Erzählung), Erzählung von E. T. A. Hoffmann aus der Sammlung Die Serapionsbrüder (1819)
 Der unheimliche Gast (Film), US-amerikanischer Gruselfilm von Lewis Allen (1944)